{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64101) - || 2001 TC1 ||8 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64102) - || 2001 TT3 ||7 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64103) - || 2001 TW3 ||7 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64104) - || 2001 TG4 ||7 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64105) - || 2001 TH6 ||10 oktober 2001 || NEAT
|-
| (64106) - || 2001 TT7 ||11 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64107) - || 2001 TK8 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64108) - || 2001 TU8 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64109) - || 2001 TW8 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64110) - || 2001 TZ8 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64111) - || 2001 TV9 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64112) - || 2001 TF10 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64113) - || 2001 TD11 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64114) - || 2001 TE12 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64115) - || 2001 TQ12 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64116) - || 2001 TX13 ||11 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64117) - || 2001 TW15 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64118) - || 2001 TK17 ||13 oktober 2001 || San Marcello
|-
| (64119) - || 2001 TX17 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64120) - || 2001 TF18 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64121) - || 2001 TG18 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64122) - || 2001 TL18 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64123) - || 2001 TS18 ||15 oktober 2001 || L. Ball
|-
| (64124) - || 2001 TA21 ||9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64125) - || 2001 TQ21 ||11 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64126) - || 2001 TD22 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64127) - || 2001 TM23 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64128) - || 2001 TQ24 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64129) - || 2001 TX25 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64130) - || 2001 TC26 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64131) - || 2001 TP26 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64132) - || 2001 TO27 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64133) - || 2001 TB29 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64134) - || 2001 TH32 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64135) - || 2001 TM32 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64136) - || 2001 TV32 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64137) - || 2001 TF34 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64138) - || 2001 TM34 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64139) - || 2001 TQ35 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64140) - || 2001 TZ35 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64141) - || 2001 TH36 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64142) - || 2001 TO36 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64143) - || 2001 TH37 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64144) - || 2001 TS37 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64145) - || 2001 TZ37 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64146) - || 2001 TB39 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64147) - || 2001 TM40 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64148) - || 2001 TP40 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64149) - || 2001 TC41 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64150) - || 2001 TF41 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64151) - || 2001 TJ41 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64152) - || 2001 TO41 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64153) - || 2001 TR41 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64154) - || 2001 TC42 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64155) - || 2001 TH42 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64156) - || 2001 TN42 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64157) - || 2001 TR42 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64158) - || 2001 TK43 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64159) - || 2001 TS43 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64160) - || 2001 TB44 ||14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64161) - || 2001 TQ45 ||14 oktober 2001 || Needville
|-
| (64162) - || 2001 TJ48 ||9 oktober 2001 || Spacewatch
|-
| (64163) - || 2001 TB49 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64164) - || 2001 TL49 ||15 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64165) - || 2001 TW49 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64166) - || 2001 TA50 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64167) - || 2001 TZ50 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64168) - || 2001 TC51 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64169) - || 2001 TA52 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64170) - || 2001 TH56 ||15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64171) - || 2001 TQ56 ||14 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64172) - || 2001 TH58 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64173) - || 2001 TP58 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64174) - || 2001 TL60 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64175) - || 2001 TT61 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64176) - || 2001 TA62 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64177) - || 2001 TS62 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64178) - || 2001 TO63 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64179) - || 2001 TR63 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64180) - || 2001 TR64 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64181) - || 2001 TS64 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64182) - || 2001 TB65 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64183) - || 2001 TP66 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64184) - || 2001 TU66 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64185) - || 2001 TT67 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64186) - || 2001 TB68 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64187) - || 2001 TN68 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64188) - || 2001 TQ68 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64189) - || 2001 TN69 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64190) - || 2001 TY69 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64191) - || 2001 TC70 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64192) - || 2001 TL70 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64193) - || 2001 TD71 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64194) - || 2001 TD72 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64195) - || 2001 TE74 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64196) - || 2001 TY74 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64197) - || 2001 TD75 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64198) - || 2001 TK77 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64199) - || 2001 TU77 ||13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (64200) - || 2001 TQ79 ||13 oktober 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten